Карабагиш — топоним

 Карабагиш — посёлок, на месте которого возник город Ханабад (Узбекистан)
 Карабагиш (посёлок) — посёлок городского типа в Андижанской области Узбекистана